Yosuke Fujigaya (藤ヶ谷 陽介, Hamamatsu, 13 de fevereiro de 1981) é um futebolista profissional japonês, goleiro, milita no Gamba Osaka.

Títulos 
Gamba Osaka
Liga dos Campeões da  – 2008
Campeonato Pan-Pacifico – 2008
J. League - 2014
Copa do Imperador  – 2008, 2009, 2014
Copa da J. League – 2007
Super Copa do Japão – 2007, 2015

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Goleiros do Japão
Futebolistas do Consadole Sapporo
Futebolistas do Júbilo Iwata
Futebolistas do Gamba Osaka
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei